Алои́сиус Сламе́т Видо́до (; 29 февраля 1952, Суракарта) – индонезийский поэт и архитектор. Среди друзей «Мамик».

Краткая биография 
В 1976 г. окончил Бандунгский технологический институт. По профессии архитектор, но уже давно пишет стихи – опубликовано семь сборников. В центре внимания поэта абсурдные стороны человеческой жизни. Человек в его стихах предстаёт как бы обнажённым со всеми его достоинствами и недостатками. Следуя яванской традиции, поэт часто прибегает к гротескным и сатирическим формам повествования .

Участник группы «Поэты, отвергающие коррупцию». Стихи поэта положены на музыку композитором Ризалди Сиагианом в рамках его музыкальной композиции «Жизнь в экспрессии театра звука». Возглавляет литературное сообщество «Побег бамбука», которое проводит ежемесячные встречи в кафе «Апресиаси» в Джакарте. Католик.

Признание заслуг 
 Награда  Японского кинофестиваля дикой природы за  сценарий  документального  фильма  «Лес мой рыдает» (Hutanku Meratap) (2009).
 Награда на конкурсе микродокументальных фильмов в рамках программы Всемирного банка по борьбе с социальными последствиями климатических изменений за  сценарий  документального  фильма  «Лес мой рыдает» (2009).

Основные публикации 
 Potret Wajah Kita. Jakarta: Kepel Press, 2004.
 Bernapas Dalam Resesi. Jakarta: Precil Production, 2005.
 Kentut. Jakarta: Precil Production,  2006.
 Selingkuh. Jakarta: Precil Production, 2007.
 Simpenan. Jakarta: Precil Production, 2010.
 Namaku Indonesia. Jakarta: Pena Kencana, 2012.
 Ijab Kibul. Jakarta: Pena Kencana, 2013 .

Переводы стихов поэта на русский язык 
 Сожаление (Penyesalan); Член (Zakar).

Ссылки 
 ALOYSIUS SLAMET WIDODO "Aku Cinta Indonesia" | 3 Oktober 2017 | Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki 
 Hutanku Meratap

Примечания 

Писатели Индонезии
Индонезийские поэты